Marcano ima više značenja:
 Marcano (Avelino)
 Marcano (Benevento)
 Marcano (Đenova)
 Marcano (Lodi)
 Marcano (Pavija)
 Marcano (Vibo Valencija)